Англада () — прізвище іспанського походження. Відомі носії:
 Ерменехільдо Англада Камараса — іспанський художник
 Лола Англада — каталонська письменниця й художниця-ілюстраторка